Сельское поселение «Баянгольское» — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение «Баянгольское» — в Баргузинском районе Республики Бурятия.
 Сельское поселение «Баянгольское» — в Закаменском районе Республики Бурятия.